hrabstwo Chase (ang. Chase County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Chase (ang. Chase County) w USA, w stanie Nebraska